Ässät je profesionální finský hokejový tým. Byl založen v roce 1967. Celý název týmu zní Poriin Ässät. Do češtiny lze přeložit jako "Esa z Pori."

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Vyřazená čísla 
 2 – Antti Heikkilä
 4 – Arto Javanainen
 11 – Raimo Kilpiö
 12 – Tapio Levo
 13 – Veli-Pekka Ketola
 89 – Jaroslav Otevřel

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky

Finské kluby ledního hokeje
Sport v Pori